Уралов — російське прізвище, утворене від назви річки Урал.

 Уралов Володимир Олександрович ( 1932)  — український та радянський інженер-ракетобудівник, Головний конструктор систем управління ракет стратегічного призначення НВО «Електроприлад» (Хартрон).
 Уралова Євгенія Володимирівна (1940—2020) — радянська, російська акторка. Народна артистка Росії (2000).
 Уралов Микола Якович (1847—1922)  — церковний і суспільний діяч Полтавської губернії, заслужений протоієрей, син священика із дворян Зіньківського повіту. Був священиком у Сідаківці Полтавського повіту, Лубнах, Ромнах, Решетилівці.